Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 493 dans le monde.

 Route fédérale 493 en Allemagne
 Route nationale 493, en France